La distillation charentaise est une technique traditionnelle de distillation du Cognac.

Elle nécessite un alambic entièrement en cuivre qui élimine les acides gras indésirables par saponification.

L'eau de vie conservée pour le vieillissement en futs titre environ 70°.

Étapes
La distillation charentaise est réalisée en deux étapes, le résultat de la première chauffe est chargé à nouveau dans la chaudière pour une deuxième passe, d'où la dénomination courante de « méthode à repasse ».

Lors de cette deuxième distillation, on conserve le cœur de l'eau-de-vie, les vapeurs les plus volatiles passant en premier sont écartées (têtes) ainsi que les dernières (queues). La tête contient en majorité des alcools supérieurs et des esters d'acides gras. Le deuxième passage est la « bonne chauffe » et dure environ douze heures contre huit heures au premier passage.

Découvrir la distillation charentaise 
Chaque année, à l'occasion des "Distilleries en fête" L'association Les Etapes du Cognac propose aux visiteurs de découvrir tous les secrets de la distillation lors d'animations dans les propriétés viticoles.

Notes et références 

Cognac (eau-de-vie)
Distillation